Lesmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Lesmeister (* 1977), deutsche Polizistin, Verwaltungsjuristin und politische Beamtin (CDU)
 John Steven Lesmeister (* 1955), US-amerikanischer Politiker (REP) aus North Dakota, 30th North Dakota State Treasurer
 Oren Lesmeister (* 1966), US-amerikanischer Politiker (DEM) aus South Dakota, Mitglied des House of Representatives

Lesmeister steht für:

 H Lesmeister Dam, Talsperre im Dewey County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Louis Lesmeister Dam, Talsperre im Dewey County, South Dakota, Vereinigte Staaten